

Patronyme 

 Jean-Paul Nozière (1943-), écrivain français ;
 Michel Nozière (1949-), patron de presse français ;
 Violette Nozière (1915-1966), prostituée et criminelle française.

Pseudonyme 

 Fernand Nozière (1874-1931), homme de lettres français.

Personnage fictif 
 Pierre Nozière (1885-1924), double d’Anatole France.

Titre 

 Violette Nozière (1978), film français de Claude Chabrol.

Patronyme français
